Newport West steht für:

 Newport West (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Newport West (Wahlkreis, Wales), Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales